Рут Габриэла Гольдсмит Гуаш (; 11 сентября 1963, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса.

Биография 
Родилась 11 сентября 1963 года в Мехико в семье мексиканца Габриэля Гольдсмита и кубинки Кармен Гуаш Кампос и была единственным их ребенком. В детстве занималась фигурным катанием. Кроме испанского владеет также английским и итальянским языками. 
В 1983 году закончила Escula Nacionale de Estudios Profesionales, получив профессию врача-стоматолога. По специальности работала недолго. 
В 1982 году она победила в конкурсе «La Modelo del Ano» («Модель года»). Решив связать свою жизнь с искусством, она в 1984 году закончила Centre de Educacion Artistica de Televisa San Angel. В этом же году она впервые вышла на сцену театра в спектакле «Boeing-Boeing». В 1985 году снялась в первом фильме, в 1986 году дебютировала в теленовеллах. 
К числу наиболее значимых ролей актрисы можно отнести роль главной коварной злодейки Лорены дель Вильяр в сериале «Просто Мария», где она снималась вместе с Викторией Руффо, Мануэлем Саваль и Хайме Гарса. За неё актриса была удостоена премии «Testimonio De Calidad» (1989).

Личная жизнь 
Габриэла Гольдсмит вышла замуж в шестнадцать лет, но брак распался через несколько месяцев после рождения дочери Абриль.

Творчество

Теленовеллы 
 1986 — El engano
 1986 — Encadenados — Ирис
 1987 — El precio de la fama — Сесилия
 1987 — Пятнадцатилетняя
 1989 — Просто Мария — Лорена дель Вильяр де Ривера (злодейка)
 1990 — Alcanzar una Estrella
 1990 — Моя маленькая Соледад — Ана Сильва
 1991 — Alcanzar una Estrella II
 1991 — La Picara Sonadora — Глэдис
 1992 — Мария Мерседес — Магнолия
 1994 — Prisionera de amor —Изаура
 1997 — Sin Ti — Пруденсия
 1998 — Камилла — Ана Мария Итуральде
 1999 — Por Tu Amor — Сония 2000 — Siempre Te Amaré —Ариана 2001 — El Derecho de Nacer — Адриана 2002 — Таковы эти женщины — Нарда 2003 — Amarte es mi pecado — Кати де Кирога 2004 — Misión S.O.S. Aventura y Amor — Вивиан Джонсон
 2006 — Código Postal — Минерва Карвахаль 2007 — Дестилляционная любовь — Сония 2007 — Amor sin maquillaje — Элена 2008 — Завтра — это навсегда

 Кино 
 1985 — Terror y encajes negros
 1985 — Narco terror
 1985 — Gavilán o paloma
 1986 — Un macho en la cárcel de mujeres
 1986 — Lavadores de dinero
 1986 — El hijo de Pedro Navaja — Сандра 1987 — Policia salvaje
 1988 — Los hermanos machorro
 1988 — Muertes anunciadas — Мару 1992 — El gato con gabas — Анхела 1992 — Mas allá Del Deseo
 1997 — Reclusorio — Ольга 2003 — Venganza de un Terrorista
 2004 — Animales en peligro
 2005 — El Matador

 Театр 
 1984—1987 — Boeing-Boeing
 1987—1990 — Sálvese Quién Pueda
 1986—1987 — Don Juan Tenorio
 1989—1991 — Una Cena Conmovida
 1994—2000 — Enganame Si Quieres
 1995 — Intereses Creados
 2000 — Demasiados para una Noche
 2005—2006 — Homenaje A Juan Pablo II
 2006 — Escultor De Destinos
 2006 — Mejor a tempo
 2007 — El Taller del Orfebre
 2008 — Una Mujer Compastida

 Премии 
 1988 — Palmas de oro
 1989 — Palmas de oro
 1989 — Testimonio de Calidad — лучшая актриса-«злодейка» за роль «Лорены дель Вильяр''» в сериале «Просто Мария»
 1992 — Penacho De Montezuma
 1993 — Medalla Candilejas De Oro
 1994 — Sol de Oro
 1995 — премия Алисии Монтойя
 1996 — Sol de Oro
 2000 — Palmas de Oro
 2001 — Quetzal
 2002 — Revalacion De Teatro Actriz Dramática
 2004 — Candilejas de Oro
 2007 — Develación Placa
 2007 — Sol de Oro

Общественная работа 
Габриэла Гольдсмит является основателем и президентом организации «Código Ayuda», деятельность которой направлена на улучшение жизни беспризорных детей и подростков.

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 Габриэла Гольдсмит на сайте Аморлатино
 Габриэла Гольдсмит на Alma-latina (на исп.)
 Габриэла Гольдсмит на сайте Esmas.com(на исп.)
 Габриэла Гольдсмит на сайте Televisa Espectaculos (на исп.)